Rami Alanko, né le  à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || Haukat Järvenpää || I-divisioona
|| 6 || 0 || 0 || 0 || 31 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || HPK || SM-liiga
|| 47 || 0 || 7 || 7 || 65 || 10 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 1997-1998 || Jokerit || SM-liiga
|| 6 || 0 || 0 || 0 || 29 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Kloten Flyers || LNA
|| 3 || 1 || 0 || 1 || 4 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HPK || SM-liiga
|| 18 || 3 || 1 || 4 || 16 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Jokerit || SM-liiga
|| 52 || 1 || 4 || 5 || 54 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1999-2000 || Jokerit || SM-liiga
|| 45 || 2 || 1 || 3 || 34 || 11 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2000-2001 || Jokerit || SM-liiga
|| 56 || 4 || 6 || 10 || 40 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2001-2002 || Jokerit|| SM-liiga
|| 32 || 1 || 2 || 3 || 18 || 6 || 0 || 0 || 0 || 29
|-
| 2002-2003 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 54 || 4 || 6 || 10 || 64 || 7 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2003-2004 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 53 || 7 || 5 || 12 || 38 || 8 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 2004-2005 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 50 || 1 || 7 || 8 || 26 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Färjestads BK || Elitserien
|| 41 || 2 || 6 || 8 || 67 || 11 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2006-2007 || Färjestads BK || Elitserien
|| 18 || 0 || 2 || 2 || 20 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Lions de Francfort || DEL 
|| 24 || 0 || 2 || 2 || 73 || 8 || 1 || 0 || 1 || 22 
|-
| 2007-2008 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 45 || 3 || 11 || 14 || 46 || 17 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2008-2009 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 46 || 2 || 6 || 8 || 26 || 14 || 0 || 2 || 2 || 10 
|-
| 2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en décembre 1975
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Frankfurt Lions
Défenseur de hockey sur glace